

Географія

Медина — місто в районі Хіджаз на заході Саудівської Аравії, адміністративний центр провінції Ель-Медіна. Друге священне місто ісламу, і місце поховання пророка Мухаммеда.
 Ель-Медина — мінтака (провінція) на заході Саудівської Аравії]

Браохос-де-Медіна (ісп. Brahojos de Medina) — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід. 
 Вільяверде-де-Медіна (ісп. Villaverde de Medina) — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід. 
 Медіна-дель-Кампо (ісп. Medina del Campo) — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід. 
 Медіна-де-Помар () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Медіна-де-Ріосеко (ісп. Medina de Rioseco) — місто і муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід. 
 Медіна-Сідонія () — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кадіс.
 Медіна-де-лас-Торрес (ісп. Medina de las Torres) — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.

Медіна (округ, Огайо) () - округ (графство) у штаті Огайо
 Медіна — місто, штат Міннесота
 Медіна — місто, штат Північна Дакота
 Медіна — місто, штат Огайо
 Медіна — місто, штат Теннессі
 Медіна — місто, штат Вашингтон
 Медіна — місто, штат Вісконсин
 Медіна — селище, штат Нью-Йорк
 Медіна — переписна місцевість в окрузі Сапата, штат Техас

Персони 

 Авігу Медіна (; ) — ізраїльський співак, аранжувальник, автор пісень і композитор.
 Анабель Медіна Гаррігес Меді́на Ґаррі́ґес (ісп. Ana Isabel Medina Garrigues, відома як Анабель Медіна, 11 липня 1982) — іспанська тенісистка, переможниця Відкритих чемпіонатів.
 Даніло Медіна (; нар. 10 листопада 1951) — домініканський політик, президент країни з 16 серпня 2012 року.
 Ісайас Медіна Ангаріта (6 липня 1897 — 15 вересня 1953) — венесуельський військовий та політичний діяч, президент країни з 1941 до 1945 року.
 Ліна Медіна (, 23 або 27 вересня 1933 року, Антаканча або Пауранга або Тикрапо, Уанкавелика Перу) — наймолодша мати в медичній історії, яка народила у віці 5 років, 7 місяців і 17 днів.
 Маріо Медіна (, 1952) — мексиканський футболіст, півзахисник.
 Офелія Медіна () — мексиканська акторка.
 Феліпе Нері Медіна ( 1797) — виконував обов'язки президента Гондурасу 13-15 квітня 1839 року.
 Хосе Марія Медіна (, 19 березня 1826 — 23 січня 1878) — гондураський військовий та політичний діяч, тричі президент країни.
 Хуан Мануель Абаль Медіна Хуан Мануель Абаль Медіна молодший ( 5 травня 1968) — аргентинський академік, політик і письменник.

Архітектура 
Медина — історичний центр міста в низці північноафриканських країн та на Мальті
Аль-Мадіна — критий ринок (сук) у середмісті Алеппо в Сирії.

Інше 
 «Медіна » — 2-га танкова дивізія (аль-Медіна аль-Мунавера) Республіканської гвардії Іраку (1980-2003 роки)

Іспанські прізвища